Der Familienname Standhardt steht für:

 Ernst Standhardt (1888–1967), deutscher Bergsteiger und Landschaftsfotograf
 Hans Standhardt (1928–2017), deutscher Ingenieur